Au moins quatre navires de l'United States Navy ont été baptisés San Diego, d'après la ville de San Diego, en Californie, aux États-Unis :
 le , ex-California (ACR-6)
 le , un croiseur léger commandé en 1942, sorti de flotte en 1946 ;
 le , un navire de ravitaillement (combat stores ship) de la classe Mars, en service entre 1969 et 1997 ;
 le , un navire amphibie de la classe San Antonio, lancé en 2010.

San Diego